Торда (, , ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Средне-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1771 житель (по переписи населения 1991 года — 2183 жителя).

Демография 
В селе Торда, по переписи 2002 года проживали 1409 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,8 лет (39,5 года у мужчин и 43,9 года у женщин). В селе есть 651 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины